Patera sargentiana är en snäckart som först beskrevs av C. W. Johnson och Henry Augustus Pilsbry 1892.  Patera sargentiana ingår i släktet Patera och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
sargentiana